Pomona é a deusa romana dos frutos e jardins. Outros usos da palavra incluem:

Localidades
 Pomona (Queensland), Queensland, Austrália
 Pomona (Califórnia), Califórnia, Estados Unidos
 Pomona (Kansas), Kansas, Estados Unidos
 Pomona (Nova Jérsei), Nova Jérsei, Estados Unidos
 Pomona (Nova Iorque), Nova Iorque, Estados Unidos
 Pomona Park, na Flórida
Pomona (Namíbia), Namíbia

Outros
 32 Pomona, um asteróide da cintura de asteróides
 Pomona Sprout, professora de herbologia no universo de Harry Potter

Desambiguação
Desambiguações de topônimos